152-мм гаубица образца 1943 года (Д-1, индекс ГАУ — 52-Г-536А) — советская гаубица периода Второй мировой войны. Это орудие серийно выпускалось с 1943 по 1949 год, состояло или до сих пор состоит на вооружении армий многих стран мира, использовалось практически во всех значимых войнах и вооружённых конфликтах середины и конца XX века. Принятие на вооружение в 1943 году мобильной и мощной гаубицы Д-1 повысило возможности танковых и моторизованных частей Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) по прорыву заранее и хорошо укреплённых оборонительных полос и районов противника.

История создания 
В 1941 году по ряду причин было прекращено серийное производство 152-мм гаубиц образца 1938 года (М-10). По мнению российского историка М. Н. Свирина, в их числе были:
 дефицит мощных тягачей, способных эффективно осуществлять буксировку М-10;
 высокая металлоёмкость и сложность в производстве лафета;
 сложность ремонта и обслуживания орудия;
 занятость заводов № 9 и № 172 мобилизационными заданиями по массовому производству других орудий — гаубиц М-30 и гаубиц-пушек МЛ-20, потеря завода № 352; в результате М-10 стало негде выпускать.

Одной из причин прекращения производства М-10 могло стать также упразднение в 1941 году корпусного звена в РККА (большинство стрелковых корпусов было расформировано в августе — сентябре 1941 года) и, как следствие, корпусной артиллерии. Кроме того, 152-мм гаубицы были исключены из дивизионной артиллерии. В свете этих решений 152-мм гаубицы в 1942 году в СССР не производились; таким образом, советские войска лишились мобильных, но мощных орудий, особенно необходимых в артиллерии корпусного звена. Однако в том же году в СССР начали вновь формироваться стрелковые корпуса, и, соответственно, корпусный уровень организационно-штатной структуры артиллерии был введён повторно. Для корпусной артиллерии превосходная гаубица-пушка МЛ-20 не подходила из-за большой массы (то есть низкой мобильности и достаточно высокой стоимости), а дивизионная 122-мм гаубица М-30 — из-за недостаточной огневой мощи.

Поэтому в конце 1942 года КБ известного советского конструктора Ф. Ф. Петрова (ОКБ-9) начало в инициативном порядке проектировать новую 152-мм гаубицу, представляющую собой наложение ствольной группы 152-мм гаубицы обр. 1938 г. (М-10) на лафет 122-мм гаубицы обр. 1938 г. (М-30). Для смягчения отдачи на менее массивный по сравнению с гаубицей М-10 лафет орудие пришлось оснастить двухкамерным дульным тормозом. Такой подход позволил создать лёгкую, но мощную гаубицу с использованием уже освоенных в производстве комплектующих, что было немаловажно в условиях военного времени.

В начале 1943 года Ф. Ф. Петров известил народного комиссара вооружений Д. Ф. Устинова о новом проекте. 13 апреля 1943 года Д. Ф. Устинов сообщил Ф. Ф. Петрову о решении Государственного комитета обороны (ГКО) о поставке 5 экземпляров новой гаубицы к 1 мая 1943 года для полигонных испытаний. 5 мая две гаубицы поступили на испытания, которые были закончены уже через два дня. 7 мая по результатам испытаний был подписан отчёт, в котором орудие, после устранения ряда несущественных недостатков, рекомендовалось к принятию на вооружение. Постановлением ГКО от 8 августа 1943 года орудие было принято на вооружение под официальным наименованием «152-мм гаубица обр. 1943 г.»
Серийное производство было начато через полтора месяца.

Производство 
Серийный выпуск гаубиц Д-1 начался в конце 1943 года. Их производство велось исключительно на заводе № 9 и продолжалось до 1949 года. Однако во время войны это орудие не пошло в крупную серию по причине крайней загруженности завода № 9 выпуском 122-мм гаубицы М-30. Негативным следствием этого обстоятельства для РККА стал дефицит мощных 152-мм гаубиц в корпусной артиллерии.

Описание конструкции 

Гаубица Д-1 являлась весьма совершенным для своего времени орудием. Ствол орудия, практически идентичный стволу гаубицы М-10, оснащался двухкамерным дульным тормозом ДТ-3. К основным конструктивным особенностям ствольной группы гаубицы Д-1 относятся переменная длина отката, затвор поршневого типа, гидравлический тормоз отката и гидропневматический накатник. Заряжание раздельное гильзовое, всего для орудия предусматривалось 8 различных метательных зарядов.

Лафет орудия почти идентичен с лафетом гаубицы М-30. Станины на орудиях первых серий были клёпаными, затем их стали делать сварными. Орудия поздних серий дополнительно оснащались катками для перекатывания вручную. Все гаубицы Д-1 комплектовались стальными колёсами с резиновыми пневматическими шинами, колёсный ход снабжался подрессориванием. Передка орудие не имело, транспортировка осуществлялась исключительно механической тягой. Допустимая скорость перевозки орудия по асфальту или ровной грунтовой дороге составляла до 40 км/ч, по булыжной мостовой — до 30 км/ч, а по бездорожью — до 10 км/ч. Для защиты расчёта от пуль и мелких осколков гаубица Д-1 имела щитовое прикрытие.

Организационно-штатная структура 
Гаубицы Д-1 предназначались для вооружения корпусной артиллерии и частей резерва Верховного Главного Командования (РВГК). Организационно-штатная структура стрелковых корпусов в 1944 году включала артиллерийские полки пятибатарейного состава (20 орудий), в состав которых и входили гаубицы Д-1 наряду с другими 152-мм гаубицами, 122-мм пушками А-19, 152-мм гаубицами-пушками МЛ-20 и 107-мм пушками обр. 1910/30 гг. В составе артиллерии РВГК были гаубичные полки (48 гаубиц) и тяжёлые гаубичные бригады (32 гаубицы). В свою очередь, полки и бригады могли объединяться в артиллерийские дивизии.

Боевое применение 

Гаубицы Д-1 активно использовались на завершающем этапе войны, в 1944—1945 годах. Орудие использовалось для стрельбы с закрытых позиций по окопанной и открыто расположенной живой силе противника, его фортификациям и заграждениям, для контрбатарейной борьбы и уничтожения важных объектов во вражеском ближнем тылу. Для поражения танков и самоходок противника при самообороне с успехом использовался бетонобойный снаряд. У артиллеристов Д-1 снискала себе репутацию надёжного и точного при стрельбе орудия.

Гаубицы Д-1 состояли на вооружении Советской Армии большую часть Холодной войны. Лишь в 1980-е гг. последние образцы в дальневосточных военных округах были заменены на Д-20.

Д-1 за рубежом 

Гаубица Д-1 продавалась или передавалась в большое количество стран мира. Она состояла на вооружении государств-участников организации Варшавского договора, например, Польши. После распада СССР она сохранилась на вооружении армий некоторых стран СНГ, а также вооружённых сил Китая, Афганистана, Ирака, Венгрии, Мозамбика, Сирии, Вьетнама, Кубы, Албании и ряда других государств.

Опытные образцы на базе Д-1 
За время производства конструкция орудия в целом значительно не менялась. Однако на базе ствольной группы гаубицы Д-1 была предпринята попытка разработать её танковый вариант. Переход Красной армии к активным наступательным действиям в середине 1943 года и большая надобность в мобильных средствах по борьбе со вражескими укреплениями неожиданно реанимировали концепцию «артиллерийского» тяжёлого танка КВ с мощной гаубицей вместо штатной 76-мм пушки — фактически возврат к КВ-2. Вероятно, причиной такого поворота событий было снятие с производства средних штурмовых орудий СУ-122 и отвлечение тяжёлых СУ-152 на противотанковые нужды. Главный конструктор завода № 9 Ф. Ф. Петров быстро разработал танковый вариант гаубицы Д-1 путём установки её на монтировку 85-мм танковой пушки Д-5. Такой «гибрид» двух артиллерийских систем получил сначала «совмещённый» индекс Д-1-5, который позже превратился в официальное обозначение Д-15. Было изготовлено одно опытное орудие Д-15, которое отправили танкостроителям в Челябинск, но сведений о его монтаже в башне танка КВ-85 не имеется. С другой стороны, уже в октябре 1943 года ожидались новые танки ИС-2, вооружённые мощной 122-мм пушкой, и САУ ИСУ-152 на их базе, поэтому надобность в специализированном артиллерийском танке отпала, проект установки Д-15 на шасси КВ был закрыт.

Проекты САУ, вооружённых гаубицей Д-1 
Несмотря на отсутствие надобности в танковом варианте Д-1, гаубицей Д-15 заинтересовались конструкторы средних самоходных установок на базе танка Т-34 во главе с Л. И. Горлицким. Снятие с производства СУ-122, жалобы фронтовых командиров на недостаточную огневую мощь СУ-85 против долговременных и сильных деревянно-земляных огневых точек противника привели к началу разработок проектов средних САУ на базе танка Т-34, вооружённых более мощными орудиями, чем 85-мм пушка Д-5С. Одним из таких проектов была САУ СУ-Д15, где основным вооружением была опытная гаубица Д-15 завода № 9. Рассмотрение проекта специальной комиссией привело к его положительной оценке, возможность изготовления и боевая ценность такой САУ не подвергались сомнению. Однако комиссия также отметила и недостатки — малый возимый боезапас, перегрузку передних катков машины. Вооружение средних САУ столь мощными орудиями было признано излишним в свете развёрнутого серийного производства тяжёлых ИСУ-152, в металле СУ-Д15 не изготавливалась. Однако проектный опыт по размещению в средней САУ мощной артиллерийской системы пригодился впоследствии при разработке истребителя танков СУ-100.

Оценка проекта 
Гаубица Д-1, как минимум, не уступала по своим характеристикам лучшим мировым образцам орудий такого класса. Она вполне удовлетворяла требованиям РККА по мобильности, мощности и дальности стрельбы. Широкое распространение Д-1 по странам мира и её служба в национальных армиях до конца 80-х годов служат этому достаточным подтверждением.

Для сравнения, наиболее массовая немецкая 15-см тяжёлая полевая гаубица s.F.H.18 имела максимальную дальность стрельбы 13 325 м, превосходя Д-1 почти на километр; но одновременно была почти на 2 тонны тяжелее (походная масса 5510 кг), что сильно ограничивало подвижность. Более совершенную гаубицу s.F.H.36, обладающую отличными характеристиками (дальность стрельбы 12 500 м, масса в походном положении 3500 кг) немцам в крупносерийное производство запустить не удалось. Чешская 150-мм гаубица Škoda K4 (немецкое название s.F.H.37(t)) имела дальность стрельбы 15 750 м и массу 5730 кг, существенно превосходя Д-1 по дальности стрельбы, но при этом сильно уступая в мобильности (это орудие ближе к мощным гаубицам-пушкам). То же самое можно сказать про итальянскую 150-мм гаубицу образца 1937 года () фирмы «Ансальдо» (14 250 м, 5500 кг) и американскую 155-мм гаубицу M114 (14 600 м, 5800 кг). Французские 155-мм гаубицы Шнейдера обр. 1917 года () уступали Д-1 как по дальности стрельбы (11 200 м), так и по массе (4300 кг), и к началу Второй мировой войны явно устарели, как и британские 6-дюймовые гаубицы Виккерса (), созданные в 1915 году.

Характеристики и свойства боеприпасов 

Вместе с баллистическим решением Д-1 унаследовала от М-10 и выстрелы, созданные на основе выстрелов для гаубицы обр. 1909/30 г., но с добавлением более мощных зарядов. Она могла стрелять всем ассортиментом 152-мм гаубичных снарядов, за исключением мортирной фугасной гранаты 53-Ф-521, стрельба которой из гаубиц М-10, Д-1 и гаубицы-пушки МЛ-20, была категорически запрещена.

При установке взрывателя осколочно-фугасной гаубичной гранаты ОФ-530 на осколочное действие её осколки разлетаются на площади 2100 м²: 70 м по фронту и до 30 м в глубину. Если взрыватель установлен на фугасное действие, то при взрыве гранаты в грунте средней плотности образуется воронка диаметром 3,5 м и глубиной около 1,2 м.

Кумулятивный снаряд 53-БП-540 пробивал под углом 90° — 250 мм, 60° — 220 мм, 30° — 120 мм; в ходе Великой Отечественной войны не применялся.

Бетонобойный снаряд 53-Г-530 с начальной скоростью 457 м/с на первом заряде проникал в удалённую на 1 км железобетонную стенку при попадании по нормали (окончательная скорость 398 м/с) на 80 см и разрывался внутри неё, обеспечивая пробитие 114 см железобетона.
Метод изготовления бетонобойных снарядов для гаубицы Д-1 влиял на их боевые характеристики: снарядом 53-Г-530Ш можно было стрелять на полном (самом мощном) заряде, а снарядом 53-Г-530 — категорически запрещалось, во избежание его разрыва в канале ствола орудия. Максимально дозволенным для 53-Г-530 зарядом был первый, соответственно начальная скорость и глубина углубления в бетон у него были меньше, чем у 53-Г-530Ш.

Для стрельбы из гаубицы предусматривалось 8 видов метательных зарядов. Для осколочных, осколочно-фугасных и бетонобойных снарядов предназначались 7 зарядов, получаемых из полного заряда 54-Ж-536 последовательным удалением равновесных пучков пороха. Таким образом в порядке убывания мощности получались первый, второй, третий, четвёртый, пятый и шестой заряды. Для стрельбы кумулятивным снарядом 53-БП-540 предназначался «специальный» заряд.

К концу 1950-х годов из боекомплекта гаубицы Д-1 были изъяты все снаряды старых типов, и в нём остались только осколочная граната 53-О-530, осколочно-фугасная граната 53-ОФ-530, кумулятивный снаряд 53-БП-540 и бетонобойные снаряды 53-Г-530 и 53-Г-530Ш.

Интересные факты о Д-1 

 Как и у других орудий калибра 152 мм, работа заряжающего и подносчика в расчёте была очень тяжёлой — требовалось в одиночку переносить снаряды массой свыше 40 кг.
 Снаряды 53-ОФ-530, которые были разработаны в конце 1930-х годов и использовались гаубицей Д-1, пригодны для стрельбы из более современных гаубиц, состоящих на вооружении Российской армии.

Где можно видеть 

Ввиду относительно небольшого количества выпущенных орудий и менее частых их захватов противником, гаубицы Д-1 встречаются в экспозиции военных музеев несколько реже, чем другие типы орудий. Гаубицу можно видеть в Москве в Центральном музее Вооружённых Сил, перед главным входом в музей. В Санкт-Петербурге два экземпляра Д-1 экспонируются в Музее артиллерии и инженерных войск, в Саратове — в Саратовском государственном музее боевой славы в Парке Победы, в Севастополе — в Музее героической обороны и освобождения Севастополя на Сапун-горе (севастопольский экспонат изготовлен в марте 1946 года, к 29 июня 1959 года гаубица сделала 153 выстрела), в Киеве — в Музее Великой Отечественной войны, в Тольятти — в Техническом музее, в Верхней Пышме (Свердловская область) — в музее «Боевая слава Урала», в Астане — в Музее ВС РК. Есть эта гаубица и в коллекции Музея отечественной военной истории, расположенного недалеко от Москвы в деревне Падиково.

Мемориальные гаубицы Д-1 также находятся в белорусском Полоцке и Познаньской цитадели в Польше, в Волгограде это орудие входит в экспозицию Музея-панорамы «Сталинградская битва». Ещё одна гаубица установлена на постаменте на Мемориальном комплексе «Курская дуга» в Курске.

Также, две гаубицы в отличном состоянии можно посмотреть в с. Хотьково Думиничского района Калужской области. Одна гаубица Д-1 стоит в селе Черепаново Новосибирской области.

Кроме того две гаубицы находятся перед обелиском павшим в Великой Отечественной войне в г. Балаково Саратовской области. Одна гаубица, вместе с более поздней Д-30, находится около мемориала воинам 32-го лыжного полка в Кургане. Одна гаубица находится в городе Серебрянск, Республика Казахстан, номер 3191, год выпуска 1949. Д-1 установлена у памятника воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Город Краснослободск, Мордовия.

Также одна из пушек находится в посёлке Новороссийский Рубцовского района Алтайского края, возле памятника погибшим односельчанам.
Ещё одна установлена в городе Сергиев Посад по адресу: Бульвар Свободы, д.5, в сквере перед Домом офицеров. Ещё одна находится в Республике Северная Осетия-Алания, во Владикавказе, на мемориале «Барбашово поле». В городе Туле гаубица Д-1 установлена на территории бывшего ТВАИУ.

Д-1 в компьютерных играх 
В отличие от танков, разнообразие моделей артиллерийского вооружения встречается в очень ограниченном числе компьютерных игр. Одной из таких игр является пошаговая стратегия «Panzer General III». В её редакции «Scorched Earth», где действие разворачивается на Восточном фронте, игрок может комплектовать советские артиллерийские части гаубицей Д-1 (в игре она называется просто «15.2 cm how»). Там она является доступной игроку с начала Великой Отечественной войны, что является грубейшей ошибкой (следствие путаницы с гаубицей М-10), и устаревает с середины 1943 года, после появления в игре гаубицы-пушки МЛ-20, что никоим образом не соответствует действительности.

Гаубицу Д-1 можно видеть и в российских играх, в частности, в стратегиях реального времени «Блицкриг», «Sudden Strike» («Противостояние»), «В тылу врага 2» и «Order of War».

На вооружении 
  — 2 Д-1, по состоянию на 2017 год
  — 16 Д-1, по состоянию на 2017 год
  — некоторое количество Тип-54 (Д-1), по состоянию на 2017 год. На вооружении значительное количество (2106 единиц вместе с Д-20) орудий Тип-54 (копия Д-1), по состоянию на 2016 год
  — некоторое количество Д-1, по состоянию на 2017 год
  — 12 Д-1, по состоянию на 2017 год
  — 29 Тип-54 (Д-1) в неисправном, по состоянии на 2017 год
  — 17 Д-1, по состоянию на 2017 год

Бывшие операторы 
 
  — некоторое количество, по состоянию на 2007 год
  — нет по состоянию на 2020 год
  — некоторое количество, по состоянию на 2007 год
  — 700 Д-1 на хранении, по состоянию на 2020 год

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Д-1 на сайте игр серии «Противостояние» (Sudden Strike)
 
 Стереофотография Д-1

Артиллерия калибра 152 мм
Корпусная артиллерия
Артиллерия СССР периода Второй мировой войны
Гаубицы
Военная продукция завода № 9